Ранчо лос Аламитос има више значења:

 Ранчо лос Аламитос (Гереро), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ранчо лос Аламитос (Болањос), насеље у савезној држави Халиско у Мексику